ТФЯ — многозначная аббревиатура:
 ТФЯ — теория формальных языков
 ТФЯ — Транспортный форум «Яуза»

См. также 
  — аббревиатура латиницей